Healthy life expectancy (HALE) — статистическая характеристика Всемирной организации здравоохранения, эквивалентная в русском языке "ожидаемой продолжительности здоровой жизни" (ОПЗЖ).
 Мейсон Хейл (Mason Hale) — американский лихенолог (специалист по лишайникам).